Jméno a příjmení Stanislav Neumann se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Stanislav Neumann (politik) – český politik (1826–1880)
 Stanislav Kostka Neumann – český novinář a básník, literární a výtvarný kritik a překladatel (1875–1947), syn předchozího
 Stanislav Neumann (herec) – český herec (1902–1975), syn předchozího
 Stanislav Neumann (básník) – český básník (1927–1970), syn předchozího
 Stan Neumann (rodným jménem Stanislav Neumann) – francouzský režisér (* 1949), syn předchozího